BPL har flere betydninger:
 Blackpool – en by i England, Storbritannien
 BPL (programmeringssprog) – Beginners Programming Language
 Broadband over power lines – en telekommunikationsmetode